Allais ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Allais (1854–1905), französischer Schriftsteller und Humorist
 Émile Allais (1912–2012), französischer Skirennfahrer
 Kathleen Allais (* 1975), französische Freestyle-Skiläuferin
 Maurice Allais (1911–2010), französischer Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler
 und das nach ihm benannte Allais-Paradoxon
 Nicolas Viton de Saint-Allais (1773–1842), französischer Genealoge, Archivar und Heraldiker

Sonstiges:
 Allais (Kentucky), Ort im Perry County

Siehe auch:
 Alais